Veguellina puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

 La Veguellina localidad del municipio de Quintana del Castillo en la provincia de León.
 Veguellina de Fondo localidad del municipio de San Cristóbal de la Polantera en la provincia de León.
 La Veguellina localidad del municipio de Valverde-Enrique en la provincia de León.
 Veguellina localidad del municipio de Villafranca del Bierzo en la provincia de León.
 Veguellina de Órbigo localidad del municipio de Villarejo de Órbigo en la provincia de León.